Avlon kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Vlora, prefekturhuvudort, Vlorë prefektur,

Grekland 

 Avlónas, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar